Малое Куземкино или Малое Кузёмкино — название населённых пунктов в России:

 Малое Кузёмкино — деревня в Кингисеппском районе Ленинградской области.
 Малое Куземкино — деревня в Лесном районе Тверской области.

См. также 
 Куземкино
 Большое Куземкино